

Oberfeld, oggi Horňany – comune nella regione di Trenčín

Oberfeld, oggi Vrhpolje – frazione del comune di Vipacco